

Ірвайн — місто, штат Каліфорнія
 Ірвайн — місто, штат Кентуккі